Пайк ():

Прізвище 
Див. Пайк (прізвище)

Географічні об'єкти

Пайк — назва декількох округів у США
 Пайк — місто, штат Нью-Йорк
 Пайк — селище, штат Нью-Гемпшир
 Пайк Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Пайк Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Пайк Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія
 Пайк Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія
 Пайк — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Пайк — переписна місцевість, штат Нью-Йорк